Blairsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blairsville (Georgia), im Union County
 Blairsville (Hamilton County, Illinois)
 Blairsville (Williamson County, Illinois)
 Blairsville (Indiana), im Posey County
 Blairsville (Missouri), im St. Francois County – nicht mehr existent
 Blairsville (Ohio), im Clermont County
 Blairsville (Pennsylvania), im Indiana County
 Blairsville (South Carolina), im York County

Sonstiges:
 Blairsville Quarry, Mine im Union County, Georgia

Siehe auch:
 Blairville